Repedea se poate referi la:

 Localități
 Comuna Repedea () din județul Maramureș
 Satul Repedea  din comuna Repedea, județul Maramureș
 Satul Repedea din comuna Străoane, județul Vrancea

 Cursuri de apă
 Râul Repedea, județul Maramureș, curs de apă, afluent al râului Latorița
 Râul Repedea, județul Maramureș, curs de apă, afluent al râului Ruscova
 Râul Repede (sau Repedea), județul Vâlcea, curs de apă, afluent al râului Vișeu

 Rezervații naturale
 Locul fosilifer Dealul Repedea, rezervație geologică și paleontologică situată pe teritoriul județului Iași

Vezi și 
 Remetea

Toponime românești